Гернет — фамилия; Гернеты — дворянский род.

Известные носители:
 Гернет, Аксель Оскарович фон (1865—1920) — историк, сотрудник геральдического отдела Сената, автор многих статей Русского биографического словаря.
  (1870—1929) — эсперантист, винодел, первый заведующий Винодельческой станцией виноградарей и виноделов.
 Гернет, Густав (1905—2019) — немецкий неверифицированный долгожитель.
 Гернет, Евгений Сергеевич (1882—1943) — советский военно-морской и государственный деятель, гляциолог, автор теории ледниковых периодов.
 Гернет, Карл Густавович (Карл Август) фон (1819—1892) — государственный деятель, биолог—любитель; тайный советник.
 Гернет, Константин Карлович (1844—после 1914) — русский военный и общественный деятель, генерал от инфантерии (1913).
 
 Гернет, Надежда Николаевна (1877—1943) — русский и советский математик и педагог.
 Гернет, Николай Эдуардович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 4 марта 1917.
 Гернет, Нина Владимировна (1899—1982) — драматург, писатель, сказочник.
 Гернет, Фердинанд Христофорович (1791—1852) — Георгиевский кавалер; полковник; № 4984; 3 декабря 1834.
 Гернет, Франц — швейцарский кёрлингист.

См. также 
 Жерне, Луи (; 1882—1962) — французский филолог и социолог.